Robert Henley (1708-1772) – brytyjski prawnik, polityk i arystokrata, 1. hrabia Northington
 Robert Henley (1748-1786) – brytyjski polityk i arystokrata, 2. hrabia Northington